Дур-Дур () — село в Дигорском районе республики Северная Осетия — Алания. Административный центр Дур-Дурского сельского поселения.

География 
Село расположено в междуречье рек Большой Дур-Дур и его левого притока Хусфарак, в 11 км к юго-западу от районного центра Дигора и в 60 км к западу от Владикавказа. 

Ближайшие сёла — Сурх-Дигора на северо-западе, Дигора на северо-востоке, Карман-Синдзикау на востоке и Кора-Урсдон на юго-востоке.

История  
В 1753 году по договорённости с влиятельными кабардинскими феодалами Гиляхстановыми, с верховий Дигорского ущелья в предгорья, со своими поданными переселились осетинские феодалы Тугановы, обосновавшими на месте современного села — поселение Туганово.  

В 1850 году был создан Комитет по разбору личных и поземельных прав жителей Владикавказского округа под председательством начальника округа генерала Вревского, который признал нужным отделить христиан от магометан., но вопрос этот был решен лишь в 1856 году при новом наместнике на Кавказе — князе Воронцове.

В результате выселения дигорцев с гор на равнину, по религиозному принципу были сформированы мусульманские селения — Дур-Дур , Вольно-Магаметановское, Хазнидон, Кора, Урсдон, Синдзикау, Карман, Лескен, Новоурух, Дзагепбарз(Текатикау).

В Дур-Дуре была построена и функционировала мечеть, последним муллой в которой был Дзоблаев. Уничтожена советской властью в 1938 году. Сегодня большинство жителей селения придерживаются народных верований.

Население 
 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Достопримечательности 
В 2000-х годах в селе был открыт Дом-музей М. Туганова, получивший в 2009 году статус филиала Художественного музея им. М. Туганова, долгое время остававшийся закрытым из-за отсутствия средств на ремонт и вновь открывшийся после затяжного ремонта в 2016 году. Интерьеры дома, где в 1881 году родился Махарбек Туганов, восстановлены из предметов, находящихся в музейных фондах

Известные уроженцы 
 Дзидзоев, Валерий Дударович (1950) — ученый-кавказовед, доктор исторических наук, профессор
 Дзотов Лазарь Александрович (1920–1942) — лейтенант, командир взвода 454-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии.
 Золоев Казбек Дзастемурович (1963) — заслуженный мастер спорта России по армрестлингу
 Икаев Эльбрус Хасанович (1950–2020) — советский борец вольного стиля.
Койбаев Борис Георгиевич (1958) — ученый-политолог, историк, доктор политических наук, кандидат исторических наук, профессор.
 Магометов Ахурбек Алиханович (1936) — советский и российский историк, писатель, педагог.
 Туганов, Батырбек Асланбекович (1866–1921) — осетинский писатель, драматург
 Туганов Махарбек Сафарович (1881–1952) — живописец, народный художник Северной Осетии
 Цалиев Александр Михайлович (1951) — юрист, председатель Конституционного суда Республики Северная Осетия-Алания

Примечания

Литература

Ссылки 
 Валерий Дзидзоев. Летопись добрососедства 
 

Населённые пункты Дигорского района